Niemcy:
 Mettendorf – dzielnica Greding 
 Mettendorf – gmina w kraju związkowyn Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm